Muški vaterpolski turnir na 27. izdanju Univerzijade održao se od 18. do 30. kolovoza 2017. u Taipeiu na Tajvanu. Branitelj naslova bila je Mađarska.

Glavni turnir

Skupina A 

{|
|

Skupina B 

{|
|

Skupina C 

{|
|

Skupina D 

{|
|

Izbacivanje 

 

2017
Šport u Tajvanu